L'Accroche-cœur peut désigner :
 L'Accroche-cœur, une pièce de théâtre de Sacha Guitry (1923) ;
 L'Accroche-cœur, un film de Pierre Caron qui en est inspiré (1938).

Accroche-cœur peut désigner :
 Accroche-cœur, un film français réalisé par Chantal Picault et sorti en 1987.

Accroche-Cœurs peut désigner :
 Accroche-Cœurs, un festival français annuel de théâtre de rue se déroulant à Angers.